Сибирь (Новосибирск) в 2010 году — статистика выступлений и деятельность клуба в Премьер-лиге Чемпионата России по футболу 2010 года.

Итоги прошедшего сезона (2009) 
По итогам сезона футбольная команда Сибирь заняла 2-е место в Первом дивизионе Чемпионата России по футболу, тем самым получила право в 2010 году выступать в элитном дивизионе российского футбола.
В опросе новосибирского сайта «НГС.НОВОСТИ» «Какое событие уходящего года было самым ярким и значимым в жизни города?» приняли участие более 10 тыс. человек, из которых большинство — почти 30 % — выбрало ответ «Выход ФК „Сибирь“ в Премьер-лигу». Второе место с результатом 23,6 % заняло «Завершение строительства развязок на Выборной и Бердском шоссе», а третьим стало «Появление TELE2» — 15,43 %.:

По окончании сезона были подведены следующие итоги:
 в традиционном опросе игроков первого дивизиона (209 футболистов) газетой «Спорт-Экспресс» победителем стал Медведев — 113 баллов, на втором месте Гогниев (КАМАЗ) — 82 балла, также в 20-ку лучших вошёл Зиновьев (4-е место) — 41 балл и Чепчугов (6-е место) — 32 балла;

 по результатам оценок игроков в каждом матче газета «Спорт-Экспресс» выбрала пятёрку лучших игроков первого дивизиона: на 2-м месте Медведев — 29 очков;

 ПФЛ определила лауреатов сезона 2009 года в первом дивизионе и в зонах второго дивизиона: лучший игрок, лучший нападающий и лучший бомбардир (18 мячей) — Медведев; лучший вратарь — Чепчугов;

 болельщики в ходе интернет-голосования на официальном сайте «Сибири» выбирали лучшего футболиста в 2009 году. Победителем стал Чепчугов — 59 % участников опроса, на втором месте Зиновьев — 14 %, а на третьем — Молош — 9 %.

Трансферная политика

Зимнее трансферное окно 
 Пришли

 Ушли

Летнее трансферное окно 
 Пришли
{| class="wikitable sortable" style="text-align: left;"
!width=70|Поз.
!width=200|Игрок
!width=200|Прежний клуб
|-
|align="center"|Вр|| Петр Вашек*|| Словацко
|-
|align="center"|Защ|| Адесойе Ойеволе*|| Урал
|-
|align="center"|Защ|| Стив Жозеф-Ренет*|| Славия София
|-
|align="center"|П/з|| Вагиз Галиулин*|| Рубин
|-
|align="center"|ПЗ|| Рохер Каньяс||  Транзит|-
|align="center"|ПЗ|| Величе Шумуликоский|| Престон Норт Энд
|-
|align="center"|Нап|| Бартломей Гржелак|| Легия
|}

 Ушли

* В аренду.
** Из аренды.

 Чемпионат России 

 1 тур 

 2 тур 

Газета «Спорт-Экспресс» по итогам тура отметила игроков «Сибири» в следующих номинациях:
 «самый красивый гол» — 2-е место Медведеву — в прыжке головой переправил мяч из центра штрафной в угол после нацеленной передачи от левой бровки
 «эффектная голевая передача» — 2-е место Чижеку — исполнил навес на 35 метров. Мяч, перелетев через защитника Халиловича, попал точно на голову поразившему ворота Медведеву.
 «спасение ворот» — 2-е место Ковалевски — спас ворота, отразив удар головой в упор «сатурновца» Ангбвы.

 3 тур 

 4 тур 

Газета «Спорт-Экспресс» по итогам тура присвоила 1-е место в номинации «самый красивый гол» Молошу — со штрафного, назначенного в 30 метрах от ворот, вколотил мяч в левый от голкипера верхний угол рикошетом от перекладины

 5 тур 

Газета «Спорт-Экспресс» по итогам тура присвоила 3-е место в номинации «эффектная голевая передача» Астафьеву — подключившись к атаке с правого фланга, в касание прострелил на ход Медведеву.

 6 тур 
Алания — Сибирь 2:1

 7 тур 

 8 тур 

Газета «Спорт-Экспресс» по итогам тура отметила игроков «Сибири» в следующих номинациях:
 «символическая сборная тура» — Медведев и Нагибин
 «самый красивый гол» — 1-е место Медведеву — после навеса от левой бровки завис в воздухе в центре штрафной, дотянувшись головой до мяча и переправив его в угол; 4-е место Нагибину — вместе с Медведевым в две передачи прошел от центральной линии до штрафной и завершил красивую комбинацию точным ударом с 16 метров в левый нижний угол.
 «эффектная голевая передача» — 1-е место Макаренко — от левой бровки сделал передачу на 35 метров в центр штрафной — точно на голову Медведеву.
 «лучшие игроки тура» (по оценкам газеты) — 6,5 баллов Медведеву, Нагибину, Ковалевски.

 9 тур 

 10 тур 

Газета «Спорт-Экспресс» по итогам тура отметила игроков «Сибири» в следующих номинациях:
 «символическая сборная тура» — Медведев
 «эффектная голевая передача» — 3-е место Дегтярёву — из неудобного положения развернулся и сделал передачу в касание открывшемуся Астафьеву.
 «самый красивый гол» — 3-е место Чижеку — со штрафного в 25 метрах по центру ворот поверх «стенки» отправил мяч в верхний угол.
 «спасение ворот» — 1-е место Ковалевски — отражает удар Петровича после выхода один на один.
 «лучшие игроки тура» (по оценкам газеты) — 6,5 баллов Медведеву и Чижеку.

 11 тур 

 12 тур 

Газета «Спорт-Экспресс» по итогам тура присвоила 2-е место в номинации «эффектная голевая передача» Медведеву — перекинув мяч через трех защитников «Динамо», вывел Шевченко один на один с Габуловым.

 13 тур 

Газета «Спорт-Экспресс» по итогам тура присвоила 8-е место в номинации «откровения тура» Ковалевски (о системе «осень — весна».) «Я думаю, никто не представляет футбола в Новосибирске в это время года. Там даже хоккей мало кто представляет на улице в феврале» 

 14 тур 

Газета «Спорт-Экспресс» по итогам тура отметила игроков «Сибири» в следующих номинациях:
 «самый красивый гол» — 1-е место Молошу — метров с сорока послал мяч в дальнюю «девятку».
 «откровения тура» — 10-е место Нагибину  «Наверное, нам надо пропустить два мяча, чтобы завестись» 

 15 тур 

 16 тур 
{{Отчёт о матче
|bg       = #EBF5FF
|дата     = 8 августа 2010 16:30 MSK
|судья    = Сергей Карасёв (Москва)
|стадион  = Спартак, Новосибирск
|зрители  = 10 000
|команда1 = Сибирь
|команда2 = Сатурн
|счёт     = 0:1 (0:0)
|протокол = 
|голы1    = 
|голы2    = Немов 
|отчёт    = Составы:Сибирь: Солосин, Молош, Выходил, Валентич, Филипенко, Нагибин (Чижек, 46), Зуев (Макаренко, 78), Каньяс, Васильев (Беляев, 55), Астафьев, Медведев.  Сатурн: Ребров, Нахушев, Евсеев, Зелао, Ангбва, Игонин (Грачёв, 42), Каряка, Сапета (Немов, 61), Махмудов, Иванов, Кириченко (Якубко, 88).  Валентич (75), Чижек (84), Выходил (90+1) — нет.
|сми      = 
}}

Газета «Спорт-Экспресс» по итогам тура присвоила 3-е место в номинации «откровения тура» Криушенко 
«Чувствуется, что команда „Сибирь“ никому не нужна. Но до выстрела падать никто не собирается, будем бороться до конца, пока есть хоть какие-то шансы» 

 17 тур 

Газета «Спорт-Экспресс» по итогам тура отметила игроков «Сибири» в следующих номинациях:
 «самый красивый гол» — 3-е место Молошу — с 40 метров поразил ворота прямым ударом со штрафного, причем мяч дважды ударился о перекладину.
 «эффектная голевая передача» — 3-е место Астафьеву — с правого фланга забросил мяч за спины защитникам, что позволило Шевченко выйти один на один с голкипером Фредриксоном.
 «откровения тура» — 7-е место Криушенко «Веселая игра для зрителей, но для тренеров не очень веселая» 

 18 тур 

 21 тур 

 22 тур 

Газета «Спорт-Экспресс» по итогам тура отметила игроков «Сибири» в следующих номинациях:
 «самый красивый гол» — 4-е место Гржелаку — с линии вратарской головой послал мяч в сетку после подачи с левого фланга.
 «спасение ворот» — 2-е место Вашеку — (9мин.) из нижнего угла отбивает мяч на угловой после выхода к воротам Лебеденко.
 «лучшие игроки тура» (по оценкам газеты) — 6,5 баллов Вашеку.

 23 тур 

Газета «Спорт-Экспресс» по итогам тура отметила игроков «Сибири» в следующих номинациях:
 «символическая сборная тура» — Жозеф-Ренет
 «самый красивый гол» — 4-е место Жозеф-Ренету — после подачи углового на ближнюю штангу головой подрезал мяч в ближний же угол.
 «лучшие игроки тура» (по оценкам газеты) — 6,5 баллов Жозеф-Ренету.
 «откровения тура» — 8-е место Криушенко «Семь туров — шесть очков. Такая фора в общем-то отыгрывается, если все будет по-божески»" 

 24 тур 

Газета «Спорт-Экспресс» по итогам тура включила Вашека в номинацию «лучшие игроки тура» (по оценкам газеты) — 6,5 баллов.

 25 тур 

Газета «Спорт-Экспресс» по итогам тура включила Вашека в символическую сборную тура

 26 тур 

Газета «Спорт-Экспресс» по итогам тура присвоила 3-е место в номинации «самый красивый гол» Гржелаку — обыграл двух соперников и, оказавшись один на один в штрафной с Шуниным, пробил динамовского вратаря

 27 тур 

Газета «Спорт-Экспресс» по итогам тура присвоила 2-е место в номинации «откровения тура» Криушенко «Поиграли в премьер-лиге, поучаствовали в Лиге Европы и в итоге вернулись в класс ниже» 

 28 тур 

Газета «Спорт-Экспресс» по итогам тура отметила игроков «Сибири» в следующих номинациях:
 «символическая сборная тура» — Солосин, Молош.
 «самый красивый гол» — 1-е место Молошу — после розыгрыша штрафного, назначенного у правой бровки вдалеке от ворот, с 25 метров мощно пробил под перекладину.
 «спасение ворот» — 2-е место Солосину — (82 мин.) отбивает сначала удар Сычева, а затем успевает опередить при добивании Гатагова; 3-е место Солосину — (66 мин.) парирует удар Алиева со штрафного и сразу же блокирует добивание Сычева.
 «лучшие игроки тура» (по оценкам газеты) — 6,5 баллов Солосину.

 29 тур 

 30 тур 

Газета «Спорт-Экспресс» по итогам тура отметила игроков «Сибири» в следующих номинациях:

 «самый красивый гол» — 1-е место Чижеку — в борьбе с защитником из центра штрафной головой отправил мяч в правый нижний угол, придав навесу слева статус голевой передачи.
 «самая эффектная голевая передача» — 2-е место Галиулину — с левого фланга сделал диагональную передачу на 30 метров в штрафную площадь на ход Чижеку.

 Движение команды по турам 

 Итоговая таблица 

 Итоги «Сибири» в чемпионате Посещаемость — средняя посещаемость матча 9 967 зрителей (11-е место), максимальная — 12 400, минимальная — 5 000;Жёлтые карточки — 76 карт. (1-е место);Красные карточки — 4 карт. (6-11-е место);Забито мячей — 34 голов (1,17 в среднем);Пропущено мячей — 58 голов (1,90 в среднем);Серии:
Серия поражений — 5 матчей;
Безвыигрышная серия — 8 матчей (продолжается);
Серия ничьих — 3 матча;
Безпроигрышная серия — 4 матча;
Серия побед — 1 матч.Лучшая победа — 4-1 (Крылья Советов, 10 мая);Худшее поражение — 2-5 (Зенит, 7 ноября);Результаты: дома — 3 победы, 4 ничьи, 8 поражений — 13 очков (16-е место); в гостях — 1 победа 4 ничьи, 10 поражений — 7 очков (15-е место).

«Сибирь» остался единственным клубом, так и не реализовавшим ни одного пенальти в чемпионате. Единственный 11-метровый в 29-м туре не реализовал Бартломей Гржелак.

 Кубок России 

 Розыгрыш 2009/10 

 Четвертьфинал 

 Полуфиналы 

 Финал 

 Розыгрыш 2010/11 

 1/16 финала 

 Лига Европы 

 3-й квалификационный раунд 
 Первый матч Ответный матч Раунд плей-офф 
 Первый матч  
 Ответный матч Состав с начала сезона 

 Генеральный директор — Лев Стрелков
 Главный тренер — Игорь Криушенко
 Тренер — Сергей Кирсанов
 Тренер вратарей — Виталий Варивончик
 Спортивный директор — Игорь Скляров

 Молодёжное первенство Чемпионата России 

 Турнирное положение 

 Бомбардиры: Савенас (Сибирь) — 14 голов. Ионов, Матяш (оба — Зенит) — 13. Козлов (Спартак) — 12.

 Молодёжный состав 

 Главный тренер — Андрей Арефин

 Хронология событий 
• 29 января при опросе газетой «Спорт-Экспресс» клубных руководителей команд Премьер-лиги генеральный директор «Сибири» Лев Стрелков заявил::Какой бюджет будет у вашего клуба в новом году?В настоящий момент — 12 миллионов долларов. В дальнейшем возможна корректировка бюджета. Статьи доходов традиционны — выручка от продажи билетов, реализация лигой прав на телевизионные трансляции, продажа атрибутики в нашем фирменном магазине.

• ФК Сибирь ознакомила болельщиков с ценовой политикой на билеты в 2010 году: на один матч от 50 до 650 рублей в зависимости от категории матча.

• 10 марта в ДК «Прогресс» прошла торжественная церемония награждения футболистов ФК «Сибирь» по итогам сезона 2009. Болельщикам представили новичков команды, познакомили с новой игровой формой «Сибири», а также раздали призы и провели импровизированную пресс-конференцию.

• 11 марта на общем собрании игроков, при выборе капитана команды, 25 голосов из 27 получил нападающий Алексей Медведев. Вице-капитанами были выбраны Томаш Выходил и Денис Бухряков.

• 12 марта завершилось 7-е интернет-голосование на звание «Сибиряки года-2009». По мнению интернет-пользователей, «Сибиряками-2009» стали: Игорь Криушенко (голосов: 4731) 
«Тренеру из Минска удалось сделать то, что не удавалось до него никому: он впервые в истории новосибирского футбола вывел клуб „Сибирь“ из первого дивизиона в Премьер-лигу, причем — по результатам дебютного сезона!»

• 17 марта контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать ФК «Сибирь» на 10 тысяч рублей за бросание болельщиками предметов на пол.

• 07 апреля контрольно-дисциплинарный комитет РФС после матча «Амкар» — «Сибирь» принял решение оштрафовать ФК «Сибирь» на 20 тысяч рублей за нарушение регламента Росгосстрах-Чемпионата России по футболу

• 11 апреля после матча 5-го тура чемпионата России «Сибирь» — «Анжи» (2:4) в раздевалку хозяев пришли члены попечительского совета новосибирского клуба Вадим Данилов и Николай Скороходов, а также генеральный директор клуба Лев Стрелков. Они поддержали и команду, занимающую после пяти туров последнее место с одним очком в активе, и её главного тренера.

• 14 апреля контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать ФК «Сибирь» на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды. Помимо этого два футболиста «Сибири» дисквалифицированы на разные сроки: Александр Макаренко пропустит три матча Чемпионата России, а Алексей Аравин — две.

• 21 апреля победив «Аланию» команда «Сибирь» вышла в финал Кубка России, где встретится с питерским «Зенитом». Согласно регламенту соревнования независимо от результата финального матча «Сибирь» будет выступать в Лиге Европы.

• 14 мая на заседании комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ принято решение о выдаче команде «Сибирь» лицензию УЕФА на право участия в международных соревнованиях.

• 14 мая по обоюдному согласию был расторгнут контракт с  Геннадием Близнюком, впоследствии перешедшим в  Белшину.

• 17 июня на клубном сайте «Сибири» завершился опрос «Кто из новичков „Сибири“ был лучшим на стартовым отрезке Чемпионата России?» Лучшим новичком «Сибири» болельщики признали Томаша Чижека. За него свои голоса отдали 51 процент опрошенных респондентов. Второе место в ТОП-5 у Войцеха Ковалевски (17 процентов голосов), третий — Иван Нагибин (11 процентов), четвёртый — Максим Астафьев (9 процентов) и пятый — Александр Антипенко (3 процента).

• 16 июля в Швейцарии завершилась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Соперником новосибирской «Сибири» по этой стадии турнира стал кипрский «Аполлон». Первый матч «Сибирь» проведёт на своем поле.

• 21 июля после матча с «Зенитом» контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать ФК «Сибирь» на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды.

• 23 июля новый газон стадиона «Спартак» получил сертификат качества от ФИФА на категорию «Две звезды». Сертификат действителен в течение года с 14 июля 2010 года по 13 июля 2011.

• 02 августа впервые в истории Премьер-лиги состоялось «сибирское дерби» между «Томью» и «Сибири». Антураж матча запомнился прежде всего оскорблениями между фанатами команд. Изначально Томск встретил фанатов «Сибири» негостеприимно — стадион «Труд» к их приезду был разукрашен оскорбительными наклейками, кресла гостевой трибуны покрылись похабными надписями в адрес игроков «Сибири» и новосибирских болельщиков. Наиболее популярным словом на этом матче со стороны томских болельщиков было «петухи» (символ «Сибири» — орел). Новосибирские фанаты не остались в долгу, начав на трибуне скандировать оскорбительные слова в адрес Томска и устроив небольшой поджог на стадионе. Массовые беспорядки между фанатами обеих команд, которые вот-вот уже грозили начаться сразу после матча, предотвратил ОМОН.
Как заявил пресс-атташе ФК «Сибирь»:«В „Сибири“ зародилось фан-движение» http://www.lifesports.ru/news/33538/:

Сейчас некогда этим заниматься, нам жаль, что так случилось. Данный инцидент целиком будет на совести руководства стадиона «Труд» и руководства клуба «Томь», пусть лучше воспитывают своих болельщиков .

• 04 августа контрольно-дисциплинарный комитет РФС после матча «Томь» — «Сибирь» принял дисциплинарные решения оштрафовать клуб на 220 тыс. рублей. За скандирование болельщиками нецензурных выражений оштрафовать ФК «Сибирь» на 20 тысяч рублей. За нарушение болельщиками общественного порядка оштрафовать ФК «Сибирь» на 200 тысяч рублей.

• 06 августа по результатам жеребьевки, состоявшейся в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, определился соперник «Сибири» по раунду плей-офф Лиги Европы. Им стал голландский ПСВ (Эйндховен). Первый матч состоится в Новосибирске.

• 06 августа из-за шестичасовой задержки рейса из кипрской Ларнаки, футболисты новосибирской «Сибири» прибыв в столичный аэропорт Шереметьево опоздали на рейс в Новосибирск, на который у команды были куплены билеты. Самолёт улетел без новосибирских футболистов. Попытки купить билеты на другие рейсы ни к чему не привели — билетов не оказалось в наличии. Руководство футбольного клуба «Сибирь» обратилось в РФПЛ с просьбой перенести матч 16 тура «Сибирь» — «Сатурн», который должен состояться 08 августа в Новосибирске в 19-30. Однако, никакой реакции от РФПЛ не последовало. На помощь пришёл футбольный клуб «Сатурн», который согласился взять сибиряков с собой в чартер, который благополучно прилетел в Новосибирск 07 августа в 17-00.

• 08 августа впервые на домашнем матче с «Сатурном» отсутствовали активные ультрас «Сибири».

• 12 августа пресс-служба «Рубина» официально объявила о переходе нападающего «Сибири» Алексея Медведева. 33-летний форвард заключил с казанским клубом контракт сроком до конца 2012 года. Капитаном команды «Сибири» стал Томаш Выходил.

• 16 августа Комитет РФС по этике на очередном заседании рассмотрел документы, относящиеся к инцидентам, имевшим место во время матча «Зенит» — «Сибирь» (17 июля, 13-й тур чемпионата страны). Говорилось, что во время матча звучали неоднократные оскорбительные скандирования болельщиков ФК «Зенит» в адрес вратаря футбольной команды «Сибирь» Войцеха Ковалевски. По итогам заседания комитета было заявлено о недопустимости подобного поведения болельщиков «Зенита». Кроме того, Комитет РФС по этике также обратил внимание на неоднократные публичные и некорректные высказывания главного тренера «Сибири» Игоря Криушенко в адрес судей, обслуживавших данный матч. В случае повторения подобного Комитет по этике оставил за собой право дать поведению тренера соответствующую оценку.

• 30 августа «Сибирь» после матча 19-го тура чемпионата России в Махачкале против местного «Анжи» (0:1) подала жалобу на судейство Александра Колобаева из Москвы. В официальный протокол встречи были внесены два момента: назначение на 49-й минуте пенальти в ворота гостей, и неназначение пенальти в ворота хозяев на 80-й минуте матча.
Экспертно-судейская комиссия РФС на своем заседании признала необоснованными претензии «Сибири» по данным эпизодам матча с «Анжи».
По версии газеты «Спорт-Экспресс» за обслуживание матча судья Колобаев получил 50 баллов (7-е место из 8 судей). Также газетой по итогам матчей тура было выделено 8 спорных эпизодов, из них 2 — в матче «Анжи»-«Сибирь»:

49’ в штрафной гостей в единоборстве с Валентичем падает Цораев. Главный арбитр Александр Колобаев ошибочно назначает 11-метровый удар.
80’ после розыгрыша штрафного удара в штрафной площади хозяев защитник руками задерживает Шевченко. Колобаев ошибочно не назначает пенальти. .

• 2 сентября болельщики футбольного клуба «Сибирь» направили письмо руководству Российского футбольного союза и Российской футбольной Премьер-лиги, где болельщики выражают надежду, что оставшаяся треть Чемпионата России пройдёт в честной борьбе, при непредвзятом судействе, и для всех участников чемпионата будут соблюдаться равные условия во всех спортивных аспектах.

• 11 сентября во время матча «Сибирь» — «Алания» новосибирские болельщики устроили акцию «поющий стадион». Перед матчем всем болельщикам выдавали листовки с текстом песни на мотив «Врагу не сдаётся наш гордый Варяг». В условленный момент матча (19 мин. 36 сек.) — фанаты ультрас начали исполнять песню в поддержку команды. По ходу исполнения болельщики вставали и вступали в песню постепенно. Таким образом, к кульминации песни пели все трибуны. Та же акция проходила и во втором тайме.:

• 11 ноября голкипер новосибирской «Сибири» Петр Вашек подписал новое соглашение с клубом. Срок контракта — два с половиной года,

• 14 ноября «Сибирь», сыграв в ничью с «Локомотивом» 1:1 в 28-м туре, досрочно покинула премьер-лигу.

• 22 ноября болельщики «Сибири» по итогам голосования на официальном сайте клуба признали защитника Дмитрия Молоша лучшим игроком команды в 2010 году.

• 24 ноября контрольно-дисциплинарный комитет РФС после матча «Сибирь» — «Томь» принял дисциплинарные решения оштрафовать клуб на 100 тыс. рублей за нарушение болельщиками общественного порядка.

• 29 ноября футболисты «Сибири» ушли в отпуск, который продлится ориентировочно до 10 января 2011 года.

• 01 декабря капитан «Сибири» Томаш Выходил подписал новый полуторалетний контракт с новосибирским клубом.

• 02 декабря защитник Денис Бухряков подписал новый контракт с «Сибирью» сроком на полтора года.

• 13 декабря''' Дмитрий Черышев назначен на пост спортивного директора клуба, вместо ушедшего Игоря Склярова.

Примечания

См. также 
 ФК «Локомотив» Москва в сезоне 2010
 ФК «Рубин» в сезоне 2010
 ФК «Спартак» Москва в сезоне 2010

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт болельщиков

2010
Сибирь
Сибирь